Масвида́ль () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Масвидаль, Пабло (род. 1971) — пуэрто-риканский музыкант, участник групп Cynic, Æon Spoke.
 Масвидаль, Рауль (род. 1941) — кубино-американский банкир и застройщик.
 Масвидаль, Хорхе (род. 1984) — американский боец ММА.